Adlhoch ist der Familienname folgender Personen:

 Beda Adlhoch (1854–1910), deutscher Benediktinermönch und Philosophie-Professor
 Hans Adlhoch (1884–1945), deutscher Politiker (BVP) in Augsburg und im Reichstag
 Hans Adlhoch (Sportschütze) (* 1935), kanadischer Sportschütze
 Judith Adlhoch (* 1967), deutsche Fernsehschaffende
 Xaver Adlhoch (1893–1968), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg, Korück 550